Diamond Eyes е шести студиен албум на алтърнатив метъл групата Deftones. Издаден е на 4 май 2010 г. от Reprise Records.

Обща информация 
Албум, озаглавен „Eros“, първоначално е предвиден да бъде шести за групата и наследник на „Saturday Night Wrist“ (2006), но не е отменен, поради басиста Чи Ченг, който изпада в кома след автомобилна катастрофа, случила се през ноември 2008 г. Издаването на „Eros“ е спряно в полза на „Diamond Eyes“ през юни 2009 г. Това е и първият албум, който включва бившия басист на Quicksand Серхио Вега, който заменя Ченг.

„Diamond Eyes“ е критичен и търговски успех. Получава оценка от 78 на „Metacritic“, като в същото време влиза в топ 20 на Billboard 200, German Album Chart и много други европейски класации. Дебютира на номер 6, което с 4 места по-напред от предишния албум.

Състав 
 Чино Морено – вокали и китара
 Стивън Карпентър – китара
 Серхио Вега – бас
 Ейб Кънингам – барабани
 Франк Делгадо – клавири

Песни

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на Дефтоунс
Музикални албуми от 2010 година